Pónei (br: pônei) — raças de cavalos de pequena estatura
Pony Express — um antigo serviço de correio norte-americano
Hyundai Pony — automóvel da Hyundai

Ficção
Pony Express (filme) — de 1953
My Little Pony — desenho animado ,linha de bonecos de plástico e linha de bases 
Smack the Pony — série de televisão.

Música
Dig a Pony — canção da banda The Beatles
White Pony — álbum de 2000 da banda Deftones

Locais

 Pony, localidade do estado de Montana, nos Estados Unidos.

Desambiguações de televisão
Desambiguações de música